А1 Етнікі 2016—2017 — 77-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Перший раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційний канала на youtube  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2017
‎Греція
Греція
2016 у грецькому спорті
2017 у грецькому спорті